Streatley puede referirse a:

 Streatley (Bedfordshire), Inglaterra
 Streatley (Berkshire), Inglaterra